Az 1989-es kupagyőztesek Európa-kupája-döntőben, a KEK 29. döntőjében a spanyol Barcelona, és az olasz Sampdoria mérkőzött Bernben. A mérkőzést a Barcelona 2–0-ra nyerte, így 1979 és 1982 után újra KEK-győztes lett. A Barcelona lett az első csapat, amely már három alkalommal nyerte meg a KEK-et.

A spanyol csapat részt vehetett az 1989-es UEFA-szuperkupa döntőjében.

A mérkőzés

Kapcsolódó szócikkek 
 1988–1989-es bajnokcsapatok Európa-kupája
 1988–1989-es UEFA-kupa
 1989-es UEFA-szuperkupa

Jegyzetek

Források
 
 

Kupagyőztesek Európa-kupája-döntők
Kupagyőztesekeurópakupájadöntő
Az FC Barcelona mérkőzései